087 – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Helwan, in Egitto